Тиу:

 Имя
 Тиу (t-i-w или t-j-w или t-y-w) — фараон додинастического периода, правивший в Нижнем царстве Древнего Египта в конце 4-го тысячелетия до н. э.
 Тиу (, , ,  от прагерм. *Tīwaz;  или ) — одна из форм имени германо-скандинавского бога Тюра
 Тиу — вавилонский демон головной боли

Аббревиатура
  — код новозеландского Аэропорта Тимару (Аэропорт Ричард Пирс), согласно кодам ИАТА

См. также 
  — многозначная аббревиатура